El término bipolar se puede observar desde varios puntos:

Salud 
 Trastorno bipolar, trastorno psicológico que presenta como síntoma principal a las alteraciones extremas de humor.
 Espectro bipolar, grupo de trastornos del humor.

Ciencia y tecnología
 Nebulosa bipolar, nebulosa con simetría axial y dos lóbulos.
 Transistor bipolar, dispositivo electrónico de estado sólido.
 Célula bipolar, tipo de células situadas en la zona intermedia de la retina

Relaciones internacionales 
 Bipolarización (Mundo bipolar o Sistema bipolar), término empleado para referirse al equilibrio de poder existente en la Guerra fría entre el bloque comunista (liderado por la Unión Soviética) y el capitalista (liderado por los Estados Unidos), y que persistió hasta la caída del muro de Berlín (1989), y la disolución del bloque comunista y de la Unión Soviética (1991).

Música
 Bi-Polar (álbum), debut de la banda argentina Cirse.
 Bipolar (álbum de El Cuarteto de Nos), decimosegundo álbum de la banda uruguaya.
 Bipolar (álbum de NoWayOut), tercer álbum de estudio de la banda española.
 Bi-Polar (álbum de Vanilla Ice)
 Bipolar (canción), de Chris Jeday, de 1900